Marzocco steht für:
 Marzocco (Wappentier), Schildhalter im florentinischen Wappen
 Marzocco (Skulptur), Skulptur von Donatello
 Torre del Marzocco. Turm in der italienischen Provinz Livorno, siehe Livorno#Sonstige Bauwerke und Sehenswürdigkeiten

Siehe auch:
 Marzocchi